Aurélien Dony (1993-), un poète et dramaturge belge d'expression française ;
 Jean-Jacques Dony (1759-1819), un chimiste et industriel liégeois ;
 Léon Dony (1929-2007), un acteur belge.